Виктор Позняк: Позняк, Виктор Вячеславович (1886 — после 1917) — капитан осовецкой крепостной артиллерии, герой Первой мировой войны.
 Позняк, Виктор Генрихович (1901—1983) — генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.